Єреванський гімн (Еребуні-Єреван ()) з 2004 року є символом Єревана як столиці Республіки Вірменія.  Автор гімну - Паруйр Севак, музика Едгар Ованесян.

Текст (вірменською) 

Երևան դարձած իմ Էրեբունի,

Դու մեր նոր Դվին, մեր նոր Անի:

Մեր փոքրիկ հողի դու մեծ երազանք,

Մեր դարե կարոտ, մեր քարե նազանք:

Երևան դարձա՜ծ իմ Էրեբունի,

Դարեր ես անցել, բայց մնացել ես պատանի:

Քո Մասիս հորով, քո Արաքս մորով,

Մեծանաս դարով, Երևա՜ն:

Մենք արյան կանչեր ունենք մեր սրտում,

Անկատար տենչեր ունենք դեռ շատ:

Մեր կանչն առանց քեզ իզուր կկորչի,

Առանց քեզ մեր տաք տենչն էլ կսառչի:

Երևան դարձա՜ծ իմ Էրեբունի…

Կյանքում ամեն սեր լինում է տարբեր,

Իսկ մենք բոլորս էլ քեզնով արբել:

Տաք է սերը մեր շեկ քարերիդ պես,

Հին է սերը մեր ձիգ դարերիդ պես:

Երևան դարձա՜ծ իմ Էրեբունի…

Посилання 
 Виконання пісні KOHAR Symphony Orchestra 

Пісні
Єреван